

Совхозний — селище, Адамовський район, Оренбурзька область
 Совхозний — селище, Алейський район, Алтайський край
 Совхозний — селище, Білоярський міський округ, Свердловська область
 Совхозний — селище, Єкатеринбурзький міський округ, Свердловська область
 Совхозний — село, Зав'яловський район, Удмуртія
 Совхозний — селище, Первомайський район, Томська область
 Совхозний — селище, Ядринський район, Чувашія